Bílov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bílov (okres Nový Jičín)
 Bílov (okres Plzeň-sever)